EFE (persagentschap) - Spaans persbureau
 Efé - volk in de Democratische Republiek Congo
 Efe Ambrose - Nigeriaans voetballer